Agatha: Coven of Chaos es una próxima serie de televisión estadounidense creada por Jacques Schaeffer para el servicio de streaming Disney+, basada en el personaje de Marvel Comics, Agatha Harkness. Está ambientada en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM), compartiendo continuidad con las películas de la franquicia y es un spin-off de la serie WandaVision (2021). La serie está siendo producida por Marvel Studios con Schaeffer como escritor principal de la serie.

Kathryn Hahn regresará como Agatha Harkness de WandaVision. El desarrollo de la serie comenzó en octubre de 2021, y se confirmó que Hahn y Schaeffer estaban involucrados. La serie se anunció oficialmente en noviembre de 2021.

Agatha: Coven of Chaos se estrenará en Disney+ en invierno de 2023. La serie será parte del la Fase Cinco del UCM.

Reparto y personajes 
 Kathryn Hahn como Agatha Harkness: Una bruja de Salem atrapada en su papel de "Agnes, la vecina entrometida" en Westview, después de intentar robar el poder de Wanda Maximoff.
 Emma Caulfield como Sarah Proctor / "Dottie Jones": una residente de Westview que durante la Anomalía de Westview, se hizo conocida como Dottie Jones, la esposa de "Phil Jones" y gobernante del entorno social de la ciudad.
 Debra Jo Rupp como Sharon Davis / "Sra. Hart": Una residente de Westview que interpretó a la "Sra. Hart" en la comedia ficticia WandaVision.
David Payton, David Lengel, Asif Ali y Amos Glick regresan a sus papeles en WandaVision como John Collins / "Herb", Harold Proctor / "Phil Jones", Abilash Tandon / "Norm" y un repartidor conocido en el Hex como "Dennis", respectivamente.

Además Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Eric André, Sasheer Zamata y Patti LuPone fueron elegidos para aparecer en papeles no revelados.

Producción

Desarrollo 
En agosto de 2019, en la D23 (Disney) bienal de Disney, Kathryn Hahn se presentó como Agnes, en la serie de Marvel Studios y Disney+ "WandaVision" (2021). En el episodio 7 se reveló que "Agnes" es en realidad la bruja Agatha Harkness, un personaje de Marvel Comics. En mayo de 2021, el escritor principal de WandaVision Jac Schaeffer firmó un contrato de tres años con Marvel Studios para desarrollar proyectos de estudio adicionales para el servicio de transmisión de Disney+. En octubre, se reveló que una serie derivada de comedia negra de WandaVision centrada en Agatha Harkness estaba en desarrollo temprano, con Schaeffer como escritor y productor ejecutivo. La participación de Kathryn Hahn fue parte de un acuerdo mayor para la actriz con Marvel Studios, que verá a Hahn aparecer como Agatha en varias series y películas de MCU. Agatha: House of Harkness se anunció oficialmente en noviembre de 2021. Brad Winderbaum es uno de los productores ejecutivos. Fue renombrado Agatha: Coven of Chaos en julio de 2022. Se reveló que Schaeffer también se desempeñaba como director de la serie en noviembre, y se reveló que Gandja Monteiro también dirigiría al mes siguiente. La serie consta de nueve episodios. Kevin Feige de Marvel Studios, Louis D'Esposito, y Brad Winderbaum también sirven como productores ejecutivos: 20th Television también produce la serie.

Preproducción 
Los escritores de WandaVision, Peter Cameron, Cameron Squires y Laura Donnie, estaban trabajando en el guion de episodios. Después de que se anunciara la serie en octubre de 2021, se esperaba que Katherine Hahn regresara a su papel de WandaVision, lo cual se confirmó en noviembre con una declaración oficial del estudio.

Rodaje 
El rodaje principal comenzó el 13 de noviembre de 2022 en Trilith Studios en Atlanta, Georgia, con Schaeffer y Monteiro dirigiendo episodios de la serie.La serie se filma bajo el título provisional My Pretty. El rodaje se produjo hasta el 17 de diciembre, antes de un paréntesis durante la temporada de vacaciones y se reanudó el 3 de enero de 2023, para una conclusión prevista a finales de mayo.

Estreno 
Agatha: Chaos Coven se estrenará en el servicio de transmisión Disney+.

Referencias 

Series de televisión de acción de Estados Unidos
Programas de televisión en inglés
Series de televisión del universo cinematográfico de Marvel
Programación original de Disney+
Series de televisión de Marvel Studios